Les Chants de la négation est le neuvième tome de la série de bande dessinée médiéval-fantastique Chroniques de la Lune noire, réalisé par Cyril Pontet (dessin) et François Froideval (scénario) ; l'album est publié chez Dargaud en .

À noter l'arrivée d'un nouveau coloriste pour cet épisode, Christian Favrelle remplaçant Isabelle Merlet.

Synopsis 
Haazeel Thorn, qui n'est autre que le fils du Seigneur des Ténèbres, demande à Wismerhill de devenir le nouveau prince des Seigneurs de la Négation. La Lune Noire avec ses nouvelles forces est enfin prête au véritable affrontement contre L'Empire.

Éditions 
 Dargaud,  

Chroniques de la Lune noire
Album de bande dessinée sorti en 2000